79. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 16–17 lutego 1985 roku w norweskim Hamar. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na Hamar Stadion po raz drugi (wcześniej w 1952). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Złoto zdobył reprezentant Holandii, Hein Vergeer. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 33 łyżwiarzy z 14 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1985 w sportach zimowych
1985 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Hamarze